Duschat ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Duschat (* 1955), deutscher Bildhauer
 Ulf Duschat (* 1956), Maler und Bildhauer